Второй дивизион Чили 1959 () — восьмой сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Лигу пополнил «Грин Кросс», вылетевший из Примеры, а также «Кокимбо Унидо» и «Ньюбленсе».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com  

1959
Спорт в Чили в 1959 году
Чили